PowerTweak е shareware програма, написана първоначално за Windows. Използва се за промяна на някои настройки на ядрото, файловата система, мрежата и други, с цел повишаване на производителността. Linux версията на това приложение е създадена от Дейвид Джоунс (инженер на Suse) и е модул в YaST от версия 8.1.

Описание 
Преимуществата на PowerTweak пред другите подобни приложения е в сигурността – тази програма записва свой конфигурационен файл и след това се извършват промените в настройките. По този начин винаги е възможно да се върнете в изходна позиция, ако нещо се обърка.

Софтуер